A Takelot több, líbiai származású ókori egyiptomi neve is. Híres viselői:

 I. Takelot, a XXII. dinasztia fáraója
 II. Takelot, a XXII. dinasztia fáraója
 III. Takelot, a XXIII. dinasztia fáraója
 Takelot, meswes törzsfő, Ptah memphiszi főpapja, Sesonk főpap fia, II. Oszorkon unokája
 Takelot szem-pap, előző unokája
 Takelot herceg, III. Sesonk fia

Kapcsolódó szócikkek 
 Oszorkon
 Sesonk
 Nimlot
 Karomama

Források

Ókori egyiptomi nevek